El Torneig de Stuttgart 2016, oficialment conegut com a MercedesCup 2016, és una competició tennística jugada sobre pista de gespa que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de juliol de 2016 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

El tennista austríac Dominic Thiem va guanyar el quart títol de la temporada, i amb aquest va esdevenir un dels pocs tennistes en guanyar títols en tres superfícies diferents en la mateixa temporada. La final individual es va finalitzar el dilluns 13 degut a la suspensió per pluja.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016